Ндойе — распространённая в основном в Сенегале западноафриканская фамилия.

Известные носители 
 Ндойе, Альюн (род. 2001) — сенегальский футболист.
 Н’Дойе, Даме (род. 1985) — сенегальский футболист, нападающий, младший брат Усмана Ндойе.
  (1944) — сенегальский юрист, и политик.
 Ндойе, Исса (1985) — сенегальский футболист, вратарь.
 Ндойе, Мамаду «Мики» (1944) — норвежский перкуссионист гамбийского происхождения.
  (1978) — сенегальский футболист, полузащитник, старший брат Даме Ндойе.
 Ндой, Кене (1978-2023) — легкоатлетка, представляющая Сенегал и выступавшая тройном прыжке и в прыжке в длину.